Koltschin ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Alexandrowitsch Koltschin (1914–1984), russischer Historiker, Archäologe und Hochschullehrer
 Michail Andrejewitsch Koltschin (1855–1906), russischer Autor zur Geschichte des Solowezki-Klosters
 Pawel Konstantinowitsch Koltschin (1930–2010), sowjetisch-estnischer Skilangläufer und -trainer

ru:Колчин